

Жосали — село, Ариська міська адміністрація, Туркестанська область
 Жосали — село, Каргалинський район, Актюбинська область
 Жосали — село, Кармакшинський район, Кизилординська область

Див. також 
 Жосалинський сільський округ